Bij de Wijnkoper is een binnenstraatje in de wijk Q4 in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in westelijke richting vanaf het Maasschriksel tot aan de Maaskade.

Geschiedenis 
In de tijd dat de Vestingwerken van Venlo werden gebouwd, werd er al rekening gehouden met een verbinding tussen 't Bat en het Maasschriksel. Het Keelgat was de poterne die een rechtstreekse toegang gaf van de lager gelegen loswal, via een trap, naar de straten binnen de vestingmuur. In 1842 bevond zich in dit straatje nog een van de vele stadspompen, die het stadsbestuur in de voorgaande eeuwen hadden geplaatst voor de minderbedeelden om zich te verzekeren van schoon water.

Externe link 
 Vestingwerken op een kaart uit 1842 In de directe nabijheid van het Keelgat bevindt zich het straatje.

Straat in Venlo binnenstad